Кристиано Сильва Фелисио (; ) — бразильский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб «Ратиофарм». Играет на позиции центрового и тяжёлого форварда.

Профессиональная карьера

Бразилия (2009—2015) 
После игры на профессиональном уровне за бразильский «Минас» Фелисио в 2012 году отправился в Сакраменто, где учился в подготовительной школе, чтобы затем обучаться и играть в баскетбол в американском университете. Однако поступить в Орегонский университет у Фелисио не вышло. Далее он отправился играть обратно в Бразилию за «Фламенго», с которым он выиграл в 2014 году Межконтинентальный кубок ФИБА и Лигу ФИБА Америка.

Чикаго Буллз (2015—н.в.) 
После участия в Летней лиге НБА 2015 за «Чикаго Буллз» Фелисио подписал с клубом контракт 12 июля 2015 года. 31 декабря 2015 года Фелисио был переведён в клуб Д-Лиги «Кантон Чардж». 13 января 2016 года он был возвращён в состав «Чикаго». 17 марта 2016 года он набрал 6 очков и рекордные в сезоне 10 подборов в победной игре против «Бруклин Нетс» 118:102. Через 2 дня он впервые в карьере в НБА вышел в стартовом составе, заменив травмированного Пау Газоля. 9 апреля 2016 года он провёл лучшую игру в сезоне против «Кливленд Кавальерс», набрав 16 очков (1 из 7 с игры), забрав 5 подборов, сделав 2 подбора и результативную передачу за 23 минуты игрового времени. Через 2 дня он снова набрал 16 очков в игре против «Нью-Орлеан Пеликанс».

26 ноября 2016 года Фелисио был отправлен в фарм-клуб в Д-Лиге «Винди Сити Буллз». На следующий день он был возвращён в основной состав «Буллз». 30 декабря 2016 года Фелисио установил личный рекорд сезона по подборам, подобрав мяч 12 раз в матче против клуба «Индиана Пэйсерс».

6 июля 2017 года Фелисио подписал с «Буллз» новый четырёхлетний контракт на общую сумму 32 млн $. 19 марта 2018 года Фелисио обновил личный рекорд результативности, набрав 17 очков в матче против «Нью-Йорк Никс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Бразилии
Игроки БК «Минас»
Игроки БК «Фламенго»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Винди Сити Буллз»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки сборной Бразилии по баскетболу